wstrząsarka – urządzenie laboratoryjne służące do mieszania małych objętości cieczy lub tworzenia zawiesin.
 Vortex – gra komputerowa wyprodukowana w 1994 roku przez Argonaut Games
 Vortex – francuski film fabularny  z 2021 roku, reż. Gaspar Noé